Pawłów heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Pawłów (Chlewiska), Dorf im Powiat Szydłowiecki der Woiwodschaft Masowien; siehe Chlewiska (Powiat Szydłowiecki)
 Pawłów (Nowe Skalmierzyce) (dt. Pawlow), Dorf im Powiat Ostrowski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Nowe Skalmierzyce
 Pawłów (Nowy Korczyn), Dorf im Powiat Buski der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Nowy Korczyn
 Pawłów (Powiat Starachowicki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Starachowicki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Pawłów (Sośnie) (dt. Pawlow, 1939–1945 Pawelau), Dorf im Powiat Ostrowski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Sośnie
 Pawłów (Tłuszcz), Dorf im Powiat Wołomiński der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Tłuszcz
 Pawłów (Zabrze) (dt. Paulsdorf), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien; siehe Zabrze